Квапил (, ) — чешская фамилия.

Известные носители 
 Квапил, Марек (, р. 1985) — чешский хоккеист.
 Квапил, Франтишек (, 1855—1925) — чешский поэт.
 Квапил, Ярослав (, 1868—1950) — чешский поэт, драматург, театральный режиссёр.